Peabody Museum ist der Name folgender Museen:

 Peabody Museum of Archaeology and Ethnology der Harvard University
 Peabody Museum of Natural History der Yale University
 George Peabody House Museum, ein historisches Museum in Peabody, Massachusetts
 Peabody Essex Museum, ein Kunstmuseum in Salem, Massachusetts
 Peabody Historical Library Museum in Peabody, Kansas
 Peabody Leather Museum in Peabody, Massachusetts
 Peabody Museum of Salem in Salem, Massachusetts, heute Teil des Peabody Essex Museum
 Robert S. Peabody Museum of Archaeology an der Phillips Academy in Andover